Sartre puede referirse a:
 Jean-Paul (Charls Aymard) Sartre (1905 – 1980), filósofo y escritor francés.
 Victor Sartre (1902-2000) (fr).
 Arlette Elkaïm-Sartre, fille de Jean-Paul Sartre Adoptivo (fr).
 Maurice Sartre (1944), historiador francés (fr).
 Romain Sartre (1982), jugador de fútbol francés (fr).